G92 peut faire référence à :
 Encéphalopathie toxique, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres